Por Aniceto Arce pode estar à procura de:
Aniceto Arce (província), província boliviana.
 Aniceto Arce Ruiz, antigo presidente da Bolívia.

Desambiguação